Stoor är ett efternamn som i första hand förekommer i Sverige. Det har använts som soldatnamn, ursprungligen ofta stavat Stor, men bärs också av en nordsamisk släkt från Jukkasjärvi. Se vidare nedan. Den 31 december 2014 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna 
 Stoor 335
 Stor 76
 Stohr 29
Tillsammans blir detta 440 personer.

Personer med efternamnet Stoor eller med varianter av detta namn
 Bosse Stoor (född 1931), musiker
 Erland Stoor (1910–1979), sångare, kapellmästare och musiker
 Fredrik Stoor (född 1984), fotbollsspelare
 Krister Stoor (född 1959), universitetslektor, jojkare
 Siegfried Stohr (född 1952), italiensk racerförare
 Stina Stoor (född 1982), författare
 Yngve Stoor (1912–1985), musiker, sångtextförfattare och kompositör

Nordsamiska släkten Stoor 

Stoor är en nordsamisk släkt från Jukkasjärvi-området. Den kommer ursprungligen från Talma sameby (norr om Torneträsk i Kiruna kommun, men finns idag framför allt i Laevas sameby (norr om Kalix älvdal i Kiruna kommun). Namnet bärs av ättlingar till samen Store Per Henriksson (Tingevaara lappby, 1667-1716) som var en av de rikaste männen i Tingevaara. Namnet Stoor är således beskrivande, utifrån att anfadern var en rik ("Stoor") person. I likhet med andra renskötande och nomadiserande samer har ättlingar bosatt sig på ömse sidor om riksgränserna, varför släktnamnet återfinns i både Sverige och Norge (då förnorskat till "Store").

Medlemmar (urval)
 Bjarne Store-Jacobsen (född 1944), norsk journalist och politiker
 Knut Inge Store (född 1962), norsk politiker
 Krister Stoor (född 1967), universitetslektor, jojkare
 Stina Stoor (född 1982), författare
 Karl "Kalle" Moraeus (född 1963), musiker, spelman och tonsättare

Se även 
 Stor-Stina (1819–1854), "långa lappflickan", verkligt namn Kristina Katarina Larsdotter
 Stor (född 1987), rappare, pseudonym för Ulises Infante Azocar

Källor 

Svenska efternamn
Soldatnamn
Samiska släkter